Алказар () је шведски диско-поп бенд који су 1998. године основали Андреас Лундстет, Аникафиоре и Тес Меркел. Убрзо након формирања, издали су и први сингл (-{Shine On}-) који је прошао прилично незапажено, али се реализацијом дебитантског албума -{Casino}- 2000. и синглом из 2001. године, -{Crying at the Discoteque}- ствари драстично мењају. То је био њихов први, и до данас најуспешнији интернационални сингл, који је добро прошао на лествицама широм света.

Крајем 2002. године, групи се придружује и Магнус Карлсон, тадашњи дечко главног певача у групи - Андреаса Лундстета. Након учешћа на Мелодифестивалену 2003. године, Алказар издаје други албум -{Alcazarized}-, а наредне године прву компилацију хитова са прва два албума и ЕП албум -{А Tribute to ABBA}- - „уживо“ верзију најпознатијих хитова најпознатије шведске групе АББА. Након тога долази до распада групе. 

Крајем 2007. године, Андреас и Тес Меркел су одлучили да обнове групу. С обзиром да Аникафиоре није била заинтересована за поновно окупљање, њима се придружила нова певачица, Лина Хедлунд, и почетком 2008. године, њих троје објављују повратнички сингл -{We Keep on Rockin}- као најаву за нови албум, -{Disco Defenders}- који објављују у марту 2009. године.

Мелодифестивален 
Алказар је чак пет пута учествовао на Мелодифестивалену, шведском националном избору за предтавника на Песми Евровизије, и то 2003. са песмом -{Not a Sinner nor a Saint}-, 2005. са песмом -{Alcastar}-, 2009. године са хит синглом -{Stay the Night}-, 2010. са песмом -{Headlines}- и 2014. са песмом -{Blame It On the Disco}-. Иако је чак четири пута био проглашаван за једног од водећих фаворита, ниједном није победио. Први и други пут је завршио трећи, 2009-те године пети а 2010-те године се није ни пласирао у финале. Упркос томе, сва четири сингла заузела су високе позиције на шведској чарт листи године када су издати (2003. и 2005. прве, 2009. другу, 2010. десету позицију). Песме -{Not a Sinner nor a Saint}- и -{Alcastar}- су као представници Шведске победили на такмичењима ОГАЕ Друга шанса.

Албуми 
Алказар је до данас издао 3 студијска и 1 албум компилација.

 2000 - -{Casino}-
 2003 - -{Alcazarized}-
 2004 - -{Dancefloor Deluxe}- - компилација
 2009 - -{Disco Defenders}-

Синглови

Галерија

Спољашње везе 

 

Шведске поп групе
Музичке групе основане 1998.
Учесници Мелодифестивалена